En psychologie, le commandement est la capacité qu'a un individu d'acquérir ou d'exercer de l'autorité dans un groupe en fonction de sa compétence, de sa popularité ou parce qu'il est un chef élu ou imposé. Voir aussi leadership ;
 Dans le milieu militaire, le commandement désigne l'autorité qui assume les responsabilités intéressant une armée ou des forces armées ;
 en droit, un commandement est un acte d'huissier visant à sommer une personne à faire quelque chose ou à payer une dette ;
 Les dix commandements du Décalogue (voir aussi théorie du commandement divin, les 613 Commandements) ;
 Pour le catholicisme, les commandements de l'Église ;
 En géographie, le commandement est la distance séparant le sommet d'un relief de sa base.
 En informatique, une commande est un mot ou une phrase, répondant à une syntaxe précise, qui, entrée dans l'interface en ligne de commande d'un système d'exploitation, indique à ce dernier une suite d'ordres et d'actions à exécuter (en outre voir aussi Commande (patron de conception) ; Touche de commande).

Audio-visuel 
Dans ce domaine plusieurs productions se réfèrent à la notion biblique, soit pour la magnifier, soit pour la tourner en dérision :

Les Dix Commandements (film, 1923) ; Les Dix Commandements (film, 1956) ; Le Diable et les Dix Commandements (1962) ; Les Dix Commandements (comédie musicale) (2000) ; Les Onze Commandements (2004)...

Voir aussi